L'edizione 1995-1996 della First Division fu la 93º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 5° con la formula attuale.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Altre classifiche
Premier League 1995-96

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1996